Coprotus — рід грибів. Назва вперше опублікована 1967 року.

Класифікація 
До роду Coprotus відносять 31 видів:

Примітки

Джерела 
 Kimbrough, J.W.; Korf, R.P. 1967. A synopsis of the genera and species of the tribe Theleboleae (=Pseudoascoboleae). American Journal of Botany. 54(1):9-23 - P.21

Роди грибів
Пецицоміцети